Thyra bezeichnet:
 Thyra, alter Name der Insel und des darauf befindlichen Hauptortes Santorin
 (115) Thyra, Asteroid des Asteroidengürtels (Hauptgürtel)
 Thyra (Fluss), Zufluss der Helme im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Thyra (Vorname), ein weiblicher Vorname

Siehe auch:
 Tyra